Stadtschreiberin steht für:
 die weibliche Form von Stadtschreiber
 ein Nachfolgeprojekt des Literaturstipendiums Hamburger Gast